Župnija Maribor - Sv. Rešnje telo je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Maribor mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Zakralni objekti 
 Cerkev sv. Rešnjega telesa, Maribor

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Maribor-Sv. Rešnje telo
Dekanija Maribor
Verske ustanove v Mariboru
Ustanovitve leta 1953